Угольный — топоним в России:

 Угольный — посёлок в Балахтинском районе Красноярского края.
 Угольный — международный аэропорт совместного базирования в Анадыре.
 Угольный — до 1969 года название посёлка Былым в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.
 Угольный — до 1941 года название города Карпинск Свердловской области.
 Угольный — до 1957 года название посёлка Беринговский в Анадырском районе Чукотского автономного округа.